Понятие Восточная Англия может использоваться в одном из следующих значений:

 Восточная Англия — один из регионов Англии.
 Восточная Англия — королевство, существовавшее на востоке Англии в V—VI веках.
 Восточная Англия — один из статистических регионов второго уровня Европейского Союза.